Music & Me (album), een studioalbum van Michael Jackson uit 1973
 Music and Me (nummer), een nummer van Michael Jackson uit 1973
 Music and Me, een heruitgave uit 1993 van het compilatiealbum Motown Legends – Michael Jackson uit 1982
 Music & Me (Nate Dogg), een album van Nate Dogg uit 2001
 Music and Me (Sarah Geronimo), een album van Sarah Geronimo uit 2009
 Music & Me (SIRPAUL), een album van SIRPAUL uit 2010